Bauduin ist der Familienname folgender Personen: 
 Anne-Marie Bauduin (* 1972), französische Turnerin
 Fernand Bauduin (1895–??), französischer Leichtathlet
 François Bauduin (1520–1573), französischer Humanist 
 Jean Pierre Bauduin (* ~1952), belgischer Badmintonspieler
 Pierre Bauduin (* 1964), französischer Historiker 
 Pierre François Bauduin (1768–1815), französischer Militär

Siehe auch:
 Baudouin